Por Bangs pode estar à procura de:

Pessoas 
 Lester Bangs

Topônimos 
 Bangs (Texas)

Música 
 Bangs (banda)

Desambiguação